Nock steht für:

 Nock (Schiffbau), zwei verschiedene Schiffsteile
 Nock-Gewehr, eine Handfeuerwaffe
 Nock (Toponym), ein alter oberdeutscher Bergname
 Circus Nock, Schweizer Zirkus

Nock heißen folgende geographische Objekte:
 Nock (Altenmarkt an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern

Berge:
 Schneebiger Nock, 3358 m, im Riesenfernergebirge, Hohe Tauern, Südtirol
 Wöllaner Nock, 2145 m, in den Nockbergen, Gurktaler Alpen, Kärnten
 Hoher Nock, 1963 m, im Sengsengebirge, Oberösterreichische Voralpen, Oberösterreich

Nock ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Jay Nock (1870–1945), US-amerikanischer Soziologe und Journalist
 Alfredo Nock sen. (* 1940), Schweizer Artist und Unternehmer, siehe Circus Nock #Alfredo Nock
 Arthur Darby Nock (1902–1963), britischer Religionswissenschaftler und Klassischer Philologe
 Bello Nock (* 1968), US-amerikanischer Clown
 Franz Nock (* 1936), Schweizer Artist und Pferdedresseur, Direktor des Circus Nock
 Freddy Nock (* 1964), Schweizer Hochseilartist, Stuntman und Extremsportler
 Henry Nock (1741–1804), britischer Büchsenmacher
 Isabella Nock (1946–2015), Schweizer Artistin
 Mike Nock (* 1940), neuseeländischer Jazz-Pianist und Synthesizerspieler
 O. S. Nock (eigentlich Oswald Stevens Nock, 1905–1994), britischer Eisenbahnhistoriker
 Pio Nock (1921–1998), Schweizer Clown und Hochseilartist
 Robert Nock (* 1971), britischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Knock
 Nöck
 Nockberge
 Nocke
 Nocken
 Nok
 Nokk